Hr.Ms. Z 3 (1920)
 BMW Z3
 Z3 (computer)
 Zenon: Z3